Der Begriff Wasserhammer wird benutzt für:
 Ein wasserbetriebenes Hammerwerk zum Schmieden von Metall
 Einen dynamischen Effekt in flüssigkeitsgefüllten Rohrleitungen, siehe Druckstoß